Ostrowo () ist der Name folgender Orte in Polen und in Russland: 

Polen

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ostrowo (Dubeninki), Siedlung im Powiat Gołdapski, bis 1938: Ostrowen, 1938 bis 1945 Mühlhof, Kreis Goldap, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Ostrów Wielkopolski, deutsch Ostrowo, Kreisstadt des gleichnamigen Kreises
 Ostrowo (Gostyń), Dorf im Powiat Gostyński, bis 1918 und 1939 bis 1945: Tetzlaff, Kreis Gostingen, Posen/Wartheland
 Ostrowo (Powidz), Dorf im Powiat Słupecki
 Ostrowo (Śrem), Dorf im Powiat Śremski, bis 1918: Ostrowo (bei Schrimm), 1939 bis 1943: Osterode, 1943 bis 1945 Osterrode, Kreis Schrimm, Posen
 Ostrowo (Wierzbinek), Dorf im Powiat Koniński
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Ostrowo (Cekcyn), Dorf im Powiat Tucholski, bis 1945: Ostrowo, Kreis Tuchel, Westpreußen
 Ostrowo (Gniewkowo), Dorf im Powiat Inowrocławski, bis 1918: Ostrowo (bei Argenau), 1939 bis 1945: Dietrichswerder, Kreis Hohensalza, Posen
 Ostrowo (Kruszwica), Dorf im Powiat Inowrocławski, bis 1918: Ostrowo (am Goplo), 1939 bis 1945: Spitzwerder, kreis Strelno, Posen
 Ostrowo (Mrocza), Dorf im Powiat Nakielski, bis 1945: Grünhausen, Kreis Wirsitz, Posen
 Ostrowo (Płużnica), Dorf im Powiat Wąbrzeski, bis 1945: Hochdorf, Kreis Briesen, Westpreußen
 Ostrowo (Strzelno), Dorf im Powiat Mogileński, bis 1918: Ostrowo (bei Gembitz), 1939 bis 1943: Scharfenburg, 1939 bis 1945 Scharfenwerder, Kreis Strelno, Posen
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Ostrowo (Miastko), Dorf im Powiat Bytowski, bis 1945: Alt Wustrow (Mühle), Kreis Rummelsburg, Pommern
 Ostrowo (Stężyca), Dorf im Powiat Kartuski, bis 1945: Ostrowo, Kreis Karthaus, Westpreußen
 Ostrowo (Władysławowo), Dorf im Powiat Pucki, bis 1945: Ostrau, Kreis Putzig/Neustadt, Westpreußen

Russland

 in der Oblast Moskau:
 Ostrowo (Moskau), Dorf im Rajon Orechowo-Sujewo

Siehe auch: Ostrow

ru: Острово